Еловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Еловская волость (Глазовский уезд) — в составе Вятской губернии, Глазовский уезд
 Еловская волость (Красноярский уезд) — в составе Енисейской губернии, Красноярский уезд
 Еловская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии, Осинский уезд